Cuadrado în spaniolă înseamnă "pătrat".

Cuadrado se mai poate referi la:

Juan Guillermo Cuadrado, fotbalist columbian care joacă pe postul de mijlocaș
Iván Cuadrado, fotbalist spaniol
Carlos Cuadrado, tenisman spaniol
Verónica Cuadrado, handbalistă spaniolă
Radha Cuadrado, cantautoare filipineză
Jose Fernando Cuadrado, fotbalist columbian care joacă pe postul de portar
Oliver Cuadrado Martín, fotbalist spaniol care joacă pe postul de portar